Cette page présente la saison 2012-2013 de Fédérale 2 dont les phases de poule débutent en  pour se terminer en .

Composition et classement des poules

Poules 1, 2, 3, 4 
 : Qualifiés pour les phases finales
 : Promu en Fédérale 1
 : Relégué en Fédérale 3

Poule 1
CS Beaune 62 pts 
RC Compiègne 53 pts 
Entente ML-SG-P (MLSGP) 47 pts 
Rugby club auxerrois 46 pts 
RC Vichy 42 pts 
CA Pontarlier 42 pts
CSM Gennevilliers 39 pts
RC Arras 39 pts
CO Le Creusot 36 pts 
ACBB 16 pts 

Poule 2
US Cognac 76 pts  
RC Suresnes 74 pts 
SA Vierzon 48 pts  
US Tours 48 pts  
Orsay RC 48 pts  
Paris UC 45 pts 
Stade Nantais 39 pts
Rennes Étudiants C 38 pts 
RC Trignac 38 pts 
CSM Clamart 36 pts 
SA Parthenay 27 pts 

Poule 3
US Annecy 58 pts  
RC Hyères-Carqueiranne-La Crau 58 pts 
AS Bédarrides 56 pts 
FCS Rumilly 53 pts 
Saint-Savin sportif 51 pts
RC Seyssins 40 pts 
RC Tricastin 35 pts 
US Beaurepaire 34 pts
UMS Montélimar 28 pts 
RC Six-Fours-Le Brusc 10 pts  

Poule 4
SO Chambéry 79 pts  
ROC La Voulte-Valence 64 pts  
UA Avignon Le Pontet 55 pts 
RO Grasse 49 pts 
AS Villeurbanne 39 pts 
CA raphaëlo-fréjusien 35 pts
Sporting club royannais 32 pts 
US Montmélian 28 pts
ES Monteux 26 pts 
RC de la Dombes 19 pts

Poules 5, 6, 7, 8 
 : Qualifiés pour les phases finales
 : Promu en Fédérale 1
 : Relégué en Fédérale 3

Poule 5
US Saint-Sulpice 56 pts 
Céret sportif 56 pts 
US Argelès 53 pts 
UA Gaillac 53 pts 
FC Villefranche 52 pts 
SC Graulhet 50 pts 
SC Mazamet 49 pts
US Quillan Limoux 29 pts
Stade piscenois 17 pts 
US Thuir 11 pts 

Poule 6
Lombez Samatan club 67 pts 
Stade hendayais 57 pts 
SA Mauléon 56 pts 
Boucau Tarnos stade 54 pts 
Avenir aturin 52 pts
RC bassin d'Arcachon 37 pts 
US Salles 36 pts 
Entente Aramits Asasp 28 pts 
Peyrehorade sports 21 pts 
JS Riscle 14 pts 

Poule 7
AS Fleurance 58 pts 
US Orthez 50 pts 
CA Castelsarrasin 50 pts 
US Morlaàs 48 pts 
Anglet olympique 45 pts
RC montalbanais 43 pts
AS Tournefeuille 38 pts 
US L'Isle-Jourdain 36 pts 
US Mouguerre 29 pts 
Avenir Bizanos 28 pts 

Poule 8
SC Tulle 60 pts 
CA Lormont 57 pts 
CA Sarlat 56 pts 
GS Figeac 52 pts 
SC Decazeville 51 pts 
Soyaux Angoulême 43 pts 
CA Ribérac 36 pts 
Stade belvesois 28 pts
Gourdon XV 21 pts 
SA Trélissac 8 pts

Phases finales 
Les clubs vainqueurs des huitièmes de finale sont promus en Fédérale 1 pour la saison 2013-2014.

Notes et références 

2012-2013
Rugby à XV M4
France M4
Championnat M4